Гейтер, хейтер ( — ненависник, від  — ненавидіти).

Так характеризують людину, котра:

 заздрить успіхам іншої або ж просто псує їй життя
 каже чи пише неприємні речі про когось або критикує чиїсь досягнення, особливо в Інтернеті
 відчуває ненависть або ворожість (приховану чи відкриту) до чого-небудь або кого-небудь.

Див. також 
 Ненависть

Примітки 

Жаргон